Baucau (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Baucau (stad), een stad in Oost-Timor